American Widow může být:

 An American Widow – ztracený americký film (1917)
 American Widow (kniha) – kniha spisovatelky Ketty W. Johnson (1983)
 American Widow – kniha spisovatelky Alissy Torresové (2008)
 American Widow (film) – film režiséra C. S. Leigha (2009)
 American Widow Project – americká nezisková organizace